José Tovar ist der Name folgender Personen:

* José Pontones Tovar (* 1903), mexikanischer Botschafter
 José Victoriano Naranjo Tovar (* 1941), ecuadorianischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Latacunga